Sana (Haute-Garonne), een gemeente in het Franse departement Haute-Garonne
Sana (rivier), een rivier in Bosnië en Herzegovina
Una-Sana, een kanton in Bosnië en Herzegovina
Sanaa, de hoofdstad van Jemen
Saana, een berg in Finland

Personen:
Tobias Sana (1989), een Zweeds voetballer